Plaats in Indonesië
 Lesanpuro (Kajoran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Lesanpuro (Kedungkandang), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java